Ulram ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ulram (1815–1879), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Markus Ulram (* 1980), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Peter A. Ulram (geb. 1951), österreichischer Politologe